Herburt, Herbort, Arbort – imię męskie
 Herburt – herb szlachecki
 Herburt – wzgórze (554 m n.p.m.) na Pogórzu Przemyskim
 Rodzina Herburtów
 Jan Herburt (po 1524–1577) – polski dyplomata i pisarz renesansowy
 Jan Szczęsny Herburt (1567–1616) – pisarz, dyplomata, poseł
 Mikołaj Herburt (zm. 1593) – kasztelan przemyski i halicki
 Piotr Herburt (1485–1532) – starosta biecki
 Stanisław Herburt (przed 1524–1584) – kasztelan lwowski
 Walenty Herburt (1524–1572) – biskup przemyski, dyplomata
 Fryderyk Herburt (+1519) – obrońca Sokala